N-1 (lanceur soviétique)
 N-I (lanceur japonais)